Das Dameneinzel der  US Open 1985 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidigerin war Martina Navratilova. Das Finale bestritten Martina Navrátilová und Hana Mandlíková, die in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1985